Ez a szócikk a Juventus statisztikáit, rekordjait tartalmazza.

Egyéni rekordok 

A vastagon szedett játékosok jelenleg is a klubban futballoznak.

Egyéni elismerések

UEFA jubileumi díj

Aranylabda

Az év labdarúgója

World Soccer Magazine-díj

Az év olasz labdarúgója 

Zölddel az olasz nemzetiségű labdarúgók vannak jelölve.

Kapusok:
 Gianluigi Buffon 8-szor (1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008)
 Angelo Peruzzi 2-szer (1997, 1998)

Legtöbbször pályára lépett labdarúgók 

A vastagon szedett játékosok jelenleg is a klubban futballoznak.

Legeredményesebb gólszerzők 

A vastagon szedett játékosok jelenleg is a klubban futballoznak.

Klub rekordok

Összesített nemzetközi szereplés (UEFA) 

Jelmagyarázat: M - mérkőzés GY - győzelem D - döntetlen V - vereség Rg–Kg - Rúgott gól–Kapott gól Gk - gólkülönbség

BEK/BL szereplés 

Jelmagyarázat: Sz - Szezonok száma M - mérkőzés GY - győzelem D - döntetlen V - vereség Rg–Kg - Rúgott gól–Kapott gól Gk - gólkülönbség 1. - aranyérmek száma 2. - ezüstérmek száma

VVK/UEFA-kupa/EL szereplés 

Jelmagyarázat: Sz - Szezonok száma M - mérkőzés GY - győzelem D - döntetlen V - vereség Rg–Kg - Rúgott gól–Kapott gól Gk - gólkülönbség 1. - aranyérmek száma 2. - ezüstérmek száma

KEK szereplés 

Jelmagyarázat: Sz - Szezonok száma M - mérkőzés GY - győzelem D - döntetlen V - vereség Rg–Kg - Rúgott gól–Kapott gól Gk - gólkülönbség 1. - aranyérmek száma 2. - ezüstérmek száma

UEFA-szuperkupa szereplés 

Jelmagyarázat: M - mérkőzés GY - győzelem D - döntetlen V - vereség Rg–Kg - Rúgott gól–Kapott gól Gk - gólkülönbség 1. - aranyérmek száma 2. - ezüstérmek száma

Intertotó-kupa szereplés 

Jelmagyarázat: Sz - Szezonok száma M - mérkőzés GY - győzelem D - döntetlen V - vereség Rg–Kg - Rúgott gól–Kapott gól Gk - gólkülönbség 1. - aranyérmek száma 2. - ezüstérmek száma

Interkontinentális kupa szereplés 

Jelmagyarázat: M - mérkőzés GY - győzelem D - döntetlen V - vereség Rg–Kg - Rúgott gól–Kapott gól Gk - gólkülönbség 1. - aranyérmek száma 2. - ezüstérmek száma

Összesített bajnoki szereplés 

Frissítve: 2010. március 21.
Forrás: myjuve.it (olaszul)
Jelmagyarázat: H - Összesített helyezés Sz - Szezonok száma M - mérkőzés GY - győzelem D - döntetlen V - vereség Rg–Kg - Rúgott gól–Kapott gól Gk - gólkülönbség 1. - aranyérmek száma 2. - ezüstérmek száma 3. - bronzérmek száma
Az aranyszínű adatok rekordnak számítanak.

Az elmúlt 20 év bajnoki szereplései 

Jelmagyarázat: M - mérkőzés GY - győzelem D - döntetlen V - vereség Rg–Kg - Rúgott gól–Kapott gól Gk - gólkülönbség P - pont
* - A bajnoki eredményeket bundabotrány miatt törölték.

Források 

www.myjuve.it

Labdarúgással kapcsolatos listák
Statisztika